Ferrovie Kintetsu, compagnia giapponese di trasporti su rotaia con sede a Osaka;
 Osaka Kintetsu Buffaloes, club giapponese di baseball legato alla suddetta compagnia, e oggi noto come Orix Buffaloes.
 Kintetsu Liners, club giapponese di rugby a 15 di Osaka legato alla suddetta compagnia.